Wassil Spassow ist der Name folgender Personen:

* Wassil Spassow (Fußballtrainer) (1919–1996), bulgarischer Fußballspieler und -trainer 
 Wassil Spassow (Schachspieler) (* 1971), bulgarischer Schachspieler